David Marrero e Fernando Verdasco eram os atuais campeões, mas Verdasco decidiu não participar. Marrero defendeu seu título com sucesso jogando ao lado de Martin Kližan, derrotando Nicholas Monroe e Simon Stadler na final por 6–1, 5–7, [10–7].

Cabeças de chave

  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (Quartas de final)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Semifinais)

<li>  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Final)
<li>  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (Primeira rodada)

Chave

Notas
 Viktor Troicki e Andreas Seppi foram forçados a desistirem do torneio, devido a uma suspensão de 18 meses de Troicki, começando a partir de 24 de julho de 2013.

Ligações externas
 Chave de duplas

D